Potempa steht für:

 eine Ortschaft in Oberschlesien, siehe Potępa
 den Mord von Potempa

Potempa ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Potempa (* 1976), deutsche Schauspielerin, Sprecherin und Musicaldarstellerin
 Georg Potempa (1928–1998), deutscher Autor
 Harald Potempa (* 1963), deutscher Offizier und Historiker